Hodder ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Hodder-Williams (1926–1995), britischer Science-Fiction-Autor
 Ernest Hodder-Williams (1873–1941), britischer Verleger
 Ian Hodder (* 1948), britischer Archäologe
 Jim Hodder (1947–1990), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Kane Hodder (* 1955), US-amerikanischer Stuntman und Schauspieler

Weitere Verwendung dieses Namens:
 Hodder & Stoughton ist ein Verlag in London
 Der River Hodder ist ein Fluss in Lancashire